Frankenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Frankenfeld (1898–1975), deutscher Journalist und Politiker
 Gottfried Justus Frankenfeld (1741–1808), Pastor
 Lonny Kellner-Frankenfeld (1930–2003), deutsche Schauspielerin und Sängerin, siehe Lonny Kellner
 Peter Frankenfeld (1913–1979), deutscher Schauspieler, Sänger und Entertainer
 Thomas Frankenfeld (* 1951), deutscher Journalist

Frankenfeld bezeichnet:
 Frankenfeld, Gemeinde im Landkreis Heidekreis, Niedersachsen
 Frankenfeld (Baudenbach), Ortsteil des Marktes Baudenbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
Siehe auch:
 Frankenfelde